het middelpunt van een cirkel of bol, d.w.z het punt dat tot alle punten op de omtrek resp. op het boloppervlak dezelfde afstand heeft;
 het geografisch middelpunt, een begrip zonder officiële definitie waarvoor meestal het zwaartepunt van het landoppervlak wordt gebruikt, zoals:
 het geografisch middelpunt van Nederland,
 het geografisch middelpunt van België,
 het geografisch middelpunt van Vlaanderen,
 het geografisch middelpunt van Europa;
 het optische middelpunt van bijvoorbeeld een lens of een spiegel;
 het elastische middelpunt, d.w.z het punt op de doorsnede van een balk waardoor een dwarskracht moet gaan om alleen buigende momenten te veroorzaken.

Zie ook
 Naar het middelpunt der aarde, ook Reis naar het middelpunt der aarde, een van de eerste boeken van de Franse schrijver Jules Verne
 Centrum (doorverwijspagina)